Langlade (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Langlade (Saint-Pierre en Miquelon), een eiland van Saint-Pierre en Miquelon